Бадья́ — многозначный термин:
 Бадья — широкое деревянное ведро, ушат.

Населённые пункты 
 Бадья — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области (расположен на территории Гайнского района Пермского края).
 Бадья — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Бадья — деревня в Юрлинском районе Пермского края.

Реки 
 Бадья (приток Берёзовой) — река в Пермском крае.
 Бадья (приток Весляны) — река в Пермском крае.
 Бадья (приток Вочи) — река в Коми.
 Бадья (приток Гудырвожа) — река в Коми.
 Бадья (приток Иньвы) — река в Пермском крае.
 Бадья (приток Кобры) — река в Кировской области, Коми.
 Бадья (приток Лемпуа) — река в Коми.
 Бадья (приток Нема) — река в Коми.
 Бадья (приток Пожега) — река в Коми.
 Бадья (приток Угдыма) — река в Коми.
 Бадья (приток Чёрмоза) — река в Пермском крае.
 Бадья (приток Чёрной) — река в Пермском крае.

См. также 
 Бадия (значения)